Mark I označuje:
Harvard Mark I – první počítač
Manchester Mark I – jeden z prvních počítačů
Ferranti Mark I – další z prvních počítačů
Mark I (tank) – jeden z prvních tanků
Mark I (detektor) – detektor částic ve Stanfordu